Östansjö kan referere til flere lokaliteter i Sverige:
 Östansjö (Hallsbergs kommun) − et byområde i Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke
 Östansjö (Härjedalens kommun) − en by i Härjedalens kommun, Jämtlands län, Härjedalen
 Östansjö (Söderhamns kommun) − en tidligere småort i Söderhamns kommun, Gävleborgs län, Hälsingland
 Östansjö (Örnsköldsviks kommun) − en by i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, Ångermanland
 Östansjö (Sundsvalls kommun) − en mindre by i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, Medelpad